В этой статье представлены результаты матчей второго круга Единой лиги ВТБ 2015/2016.

16 тур

17 тур

18 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур 

 БК «Вита» зачислено поражение «лишением права» счетом 0:20 из-за неявки на матч.

30 тур

См. также 
 Единая лига ВТБ 2015/2016. Первый круг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь регулярного сезона

Единая лига ВТБ в сезоне 2015/2016